Іванова Ольга Миколаївна — кандидатка медичних наук, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).
 Іванова Ольга Тимофіївна ( 1944) — сучасний російський режисер опери, заслужений діяч мистецтв РФ.